Niccolò Speciale (XIII secolo) – cronista italiano
Niccolò Speciale (...–1444) – politico italiano